Friedrich Adolf Riedesel – generale tedesco che combatté nella Guerra dei sette anni e nella Rivoluzione Americana
 Johann Hermann von Riedesel – viaggiatore diplomatico e ministro tedesco
 Mannus Riedesel – architetto tedesco
 Volprecht Freiherr Riedesel von Eisenbach – militare tedesco, pilota della Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale